Urquhart [ˈɜːrkərt] ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur T. Urquhart († 1916), neuseeländischer Zoologe und Arachnologe
 Cory Urquhart (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

 Donna Urquhart (* 1986), australische Squashspielerin
 Feargus Urquhart (* 1970), US-amerikanischer Computerspieldesigner
 Frederick Albert Urquhart (1911–2003),  kanadischer Zoologe und Schmetterlingsforscher
 Jane Urquhart (* 1949), kanadische Schriftstellerin
 Jean Urquhart (* 1949), schottische Politikerin
 Norman Urquhart Meldrum (1907–1933), britischer Biochemiker und Physikochemiker

 Stephen H. Urquhart (*~1965), US-amerikanischer Politiker

 William Spence Urquhart (1877–1964), britischer Kleriker und Dozent
 William Urquhart-Dykes (1897–1979), britischer Autorennfahrer und Flieger

Urquhart steht außerdem für:

 Clan Urquhart, schottischer Clan
 Urquhart Castle, eine Burg bei Drumnadrochit am Loch Ness
 Urquhart (Schottland), ein kleines Dorf in Schottland